Владислав Михайлович Юрьев (род. 16 июля 1956, Тамбов) —  доктор экономических наук, профессор, ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (1995—2015).

Биография 
После окончания школы поступил в Плодоовощного института им. И. В. Мичурина на экономический факультет, который окончил с отличием в 1978 году в городе Мичуринске Тамбовской области. По окончании работал экономистом в Тамбовское агрообъединени «Молокопром». Затем служба в Советской Армии. По окончании службы начал трудовую деятельность в качестве преподавателя..

С октября 1995 года были возложены обязанности ректора Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. В декабре 1995 года единогласным решением конференции профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов и сотрудников был избран ректором. Впоследствии он занимал эту должность двадцать лет, после чего в декабре 2015 года стал научным руководителем вуза.

Член Президиума Центрального правления Вольного экономического общества России, председатель Тамбовской региональной организации ВЭО России, член международного союза экономистов.

В декабре 2005 года избран депутатом Тамбовской областной Думы 4 созыва по партийному списку «Единой России».

В декабре 2006 года избирается руководителем депутатского объединения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Тамбовской областной Думе.

В мае 2007 года избран первым заместителем председателя Тамбовской областной Думы. Курировал комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства и комитет по науке, образованию и культуре.

Является первым заместителем секретаря регионального политсовета, членом Президиума регионального политсовета ВВП «Единая Россия», избирался делегатом её съездов.

Возглавляемое им депутатское объединение партии «Единая Россия» в апреле 2007 года поддержало идею губернатора Олега Бетина о создании памятника Тамбовскому Мужику и выступило с инициативной сбора средств по его возведению, который открыт осенью 2007 года.

Научная биография 
С 1981 по 1982 год занимался наукой работая на кафедре политэкономии Плодоовощного института им. И. В. Мичурина. С 1982 по 1984 годы работал в качестве ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры политической экономии Тамбовского государственного педагогического института.

В 1990 году присвоено звание доцента. В марте 1995 года присвоено учёное звание профессора по кафедре экономической теории.

Докторская диссертация была защищена в феврале 1998 года. Присуждена учёная степень доктора экономических наук.

Владислав Михайлович Юрьев создал свою научную школу — «Теория экономических интересов», в рамках которой успешно защищаются кандидатские диссертации по экономическим наукам. Особое внимание уделяется изучению экономической теории, им введены термины равновесие экономических интересов и транзитарная экономика. Под его руководством открыто 3 института, 24 научных центра и 22 лаборатории.

В. М. Юрьевым опубликовано 510 научных, учебно-методических и публицистических работ, в том числе 57 монографий, 8 учебных пособий и 6 учебников с грифом министерства образования РФ по проблемам экономики.

Большие заслуги в научной деятельности позволили В. М. Юрьеву стать Действительным членом Академии гуманитарных наук, Международного союза экономистов, членом-корреспондентом Международной Академии менеджмента и успешно возглавлять Тамбовскую региональную организацию Вольного экономического общества России на протяжении более 14 лет.

Под руководством В. М. Юрьева была разработана концепция развития Тамбовского государственного университета как регионального высшего учебного заведения. В ходе её реализации за 8 лет было открыто более 40 специальностей. Контингент учащихся увеличился с 7 тысяч до пятнадцати тысяч студентов.

Победитель всероссийского конкурса менеджер года в области высшего профессионального образования .

С 2000 года В. М. Юрьев возглавляет региональный диссертационный совет по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора экономических наук. Под руководством Владислава Михайловича выполнено и защищено 32 докторских и 119 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Менеджер года — Победитель Всероссийского конкурса Вольного экономического общества России и Международной академии менеджмента (1996 год),
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2001 год),
 Орден Почёта (2006 год),
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (июнь 2013 года),
 Медаль «В память 200-летия Минюста» (2003 год),
 Личная благодарность Президента РФ В. В. Путина за участие в выборах 2004 года в качестве его доверенного лица (2004 год),
 Памятная медаль «Энциклопедия „Лучшие люди России“» (2004 год),
 Премия Тамбовской области им. Г. Р. Державина (2004 год),
 Медаль Анатолия Кони (2006 год),
 Нагрудный знак-медаль «Талант и призвание» Всемирного благотворительного альянса «Миротворец» (1996 год),
 Серебряная медаль Вольного экономического общества России (2006),
 Орден Русской православной церкви Св. Благоверного князя Даниила Московского 3 степени (2007 год),
 Памятная медаль Генеральной прокуратуры РФ «265 лет основания прокуратуры России» (2007 год).

Критика 
По данным вольного сетевого сообщества «Диссернет», являлся фигурантом  диссертаций, которые содержат масштабные заимствования, не оформленные как цитаты

Примечания

Литература 
 Юрьев В. М. К вопросу о сущности понятия «транзитарная экономика»// III Державинские чтения: Материалы научной конференциипреподавателей и аспирантов.- Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 1998.
 Тамбовская область: очерки социально-экономического развития: информационно-справочное издание / под ред. В. М. Юрьева. Тамбов, 2007.
 Кластерная модель инновационного развития университета: колл. монография / под науч. ред. В. М. Юрьева. Тамбов, 2008.
 Сборник трудов научно-методического объединения «Экономика» / под науч. ред. В. М. Юрьева. Тамбов, 2008.
 Политическая экономика. Кн. 1. Государство перед лицом новых требований мировой цивилизации / под науч. ред. В. М. Юрьева. Тамбов, 2008.
 Юрьев В. М., Бетин О. И., Бетин В. О., Смагина В. В. Региональный кластер: теория и практика строительства: монография. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2007.
 Диалектика инвестиционных и инновационных процессов в российской экономике. Кн. 1. Проблемы управления инвестиционными процессами / под науч. ред. В. М. Юрьева. Тамбов, 2008.
 Вопросы региональной экономики. Кн. 1. Регион как хозяйственный субъект / под науч. ред. В. М. Юрьева. Тамбов, 2008.
 Экономическая теория: учебник / Колл. авт. под рук. В. М. Юрьева. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина. 2009.
 Юрьев В. М., Осадчая Т. Г. Индивидуализация отношений собственности как родовая черта постиндустриального общества // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 2 (42). 2006. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2006.
 Юрьев В. М., Попов С. В. Экономическая власть — сущность явления // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 2 (42). 2006. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2006.
 Юрьев В. М., Московцев В. В. Сколько «стоит» социально-экономическая справедливость и как её достичь // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 3 (43). Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Дер-жавина, 2006.
 Юрьев В. М., Московцева Л. В. Эволюция моделей муниципального управления: страновой анализ // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 3 (43). Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Дер-жавина, 2006.
 Юрьев В. М., Ермаков А. В. «Теневая» экономика в национальном хозяйстве России и проблемы её оценки // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 4 (44). Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Дер-жавина, 2006.
 Юрьев В. М., Смагина В. В. Развитие инвестиционной деятельности в транзитарной экономической системе России и её регионов: монография. Тамбов: Изд-во: ТГУ им. Г. Р. Державина, 2004. 17,8 п.л.
 Юрьев В. М., Смагина В. В. Инновационное развитие региона: монография. Тамбов: Изд-во: ТГУ им. Г. Р. Державина, 2004.
 Юрьев В. М., Смагина В. В. Очерки экономики новой России: монография. Тамбов: Изд-во: ТГУ им. Г. Р. Державина, 2004.
 Юрьев В. М., Смолина Е. Э. Особенности реализации экономических интересов монополистических образований в национальном хозяйстве // Современная экономика. Приложение к журналу «Экономические науки». 2004. № 1.
 Юрьев В. М., Смолина Е. Э., Юрина Е. А. Управление хозяйственными связями в регионе: монография. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Дер-жавина, 2002.
 Юрьев В. М., Мукин С. В. Стратегии управления социально-экономическим развитием региона // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 10 (54). Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2007.
 Юрьев В. М., Степичева О. А. Влияние теневой экономической деятельности на экономическое развитие страны // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 10 (54). Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2007.
 Юрьев В. М., Степичева О. А., Радюкова Я. Ю. Наша биография. Т. 2. Тамбов, 2008.
 Юрьев В. М. Развитие инновационного потенциала университета // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 1 (57). Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008.
 Юрьев В. М., Скрипкина О. С. Модели развития венчурного бизнеса в информационно-индустриальной экономике // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 2 (58). Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008.
 Юрьев В. М., Мешков Д. В. Процессы институционализации как фактор устойчивого развития экономики: методологический аспект // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 6 (62). Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008.
 Юрьев В. М., Бабаян В. Г. Качество социально-экономической среды и планирование развития // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 7 (63). Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008.
 Юрьев В. М., Дудина О. Ю. Эволюция отношений собственности и новые условия развития экономической системы // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 11 (67). Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008.
 Юрьев В. М., Чванова М. С., Передков В. М. Кластерная модель управления инновационными процессами вуза в регионе // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 11 (67). Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008.

Ссылки 
 Юрьев Владислав Михайлович на сайте «Диссернет»

Ректоры вузов России
Экономисты России
Фигуранты Диссернета
Преподаватели Тамбовского государственного университета
Члены «Единой России»
Депутаты Тамбовской областной думы